Heilongjiang Lava Spring Football Club é um clube semi-profissional de futebol da China. Disputa atualmente a terceira divisão nacional.

Elenco atual 
Atualizado em 3 de janeiro de 2019.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Clubes de futebol da China